Municipio de Ravenna puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ravenna (condado de Sanborn, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Sanborn.
 Municipio de Ravenna (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.
 Municipio de Ravenna (condado de Dakota, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dakota.
 Municipio de Ravenna (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.